Damir Rančić – ex cestista e allenatore di pallacanestro croato
 Giuliana Rancic – giornalista, conduttrice televisiva, personaggio televisivo e imprenditrice italiana naturalizzata statunitense